Nkosi Sikelel' iAfrika ("Dios bendiga a África" en idioma xhosa) es un himno compuesto por Enoch Sontonga en 1897 en una escuela metodista de Johannesburgo. Desde 1994 forma parte del multilingüe Himno Nacional de la República Sudafricana.

Durante el apartheid fue considerado por muchos el himno no oficial de Sudáfrica, en representación del sufrimiento de los oprimidos. En 1994, el recién elegido presidente Nelson Mandela declaró que tanto "Nkosi Sikelel' iAfrika" como el anterior himno nacional, "Die Stem" ("La voz de Sudáfrica"), serían himnos oficiales, como símbolo de la tolerancia y coexistencia racial del nuevo régimen democrático. Finalmente, en 1996 se realizó una versión abreviada y combinada de ambos himnos como nuevo y oficial himno nacional, según la Constitución de Sudáfrica.

Con diferentes letras, la canción es también himno de Tanzania y Zambia, como lo fue anteriormente de Zimbabue y Namibia. Desde 1925 es el himno del Congreso Nacional Africano.

Letra

Original

Actual

Véase también 
 Mungu ibariki Afrika, versión en swahili e himno nacional de Tanzania.
 Stand and Sing of Zambia, Proud and Free, himno de Zambia

Referencias

Enlaces externos 
 Letra y música de "Nkosi Sikelel' iAfrika" 
 Nkosi Sikelel' iAfrika en la web del Congreso Nacional Africano.

Símbolos de Sudáfrica
Canciones del siglo XIX
Música de Sudáfrica
Idioma xhosa
Composiciones en sol mayor
Composiciones en si bemol mayor